csecsen nyelv
 csecsen nép
 Csecsenföld

 csecsen ábécé